Eucalyptus — латинська назва Евкаліпта

 Eucalyptus — комп'ютерна платформа для хмарних обчислень